Константи́н Плу́жников:
 Плужников, Константин Ильич (род. 1941) — советский и российский оперный певец (тенор), педагог; Народный артист РСФСР (1983).
 Плужников, Константин Сергеевич (род. 1987) — российский гимнаст, тренер.